23-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 8 апреля по 21 октября 1961 года. Победителем турнира стало киевское «Динамо» (первый чемпионский титул).

В группу сильнейших команд СССР впервые вошёл «Труд» из Воронежа, под руководством главного тренера Германа Зонина. В класс «Б» опустились «Крылья Советов».

Чемпионат проводился в два этапа:
 Предварительный этап — 22 команды были разделены на 2 подгруппы по 11 команд, сыгравшие двухкруговой турнир.
 Финальный этап — команды, в соответствии с занятыми в предварительном этапе местами, разыграли двухкруговые турниры — за 1 — 10 места и за 11 — 22 места, при этом все показатели предварительного этапа сохранялись.
Одной из самых главный неожиданностей финальной части турнира стало отсутствие в ней московского «Динамо» — команда заняла в своей подгруппе лишь шестое место. Её в последний момент опередил «Пахтакор», в составе которого выделялись форварды Идгай Тазетдинов и Геннадий Красницкий, а также голкипер Юрий Пшеничников.

За четыре матча до конца чемпионата у киевского «Динамо» было 39 очков, у «Торпедо» — 38, у «Спартака» — 37. Последний первым выбыл из борьбы за чемпионство, набрав на финише всего три очка. «Торпедо» смогло сохранить отрыв в одно от «Спартака». Чемпионом же, с большим отрывом, стало киевское «Динамо».

По регламенту в класс «Б» вылетала худшая команда РСФСР, которой стал воронежский «Труд», занявший 15 место. При этом, по словам капитана «Труда» Вячеслава Иванова, футбольные власти помогали остаться в классе «А» ленинградским командам «Зенит» и «Адмиралтеец», которые в итоге опередили «Труд» на два и одно очко соответственно.

«Шахтёр» должен был играть стыковые матчи с чемпионом Украинской ССР «Черноморцем», однако был освобождён от них как обладатель Кубка СССР.

Предварительный этап

Группа «A»

Матчи

Группа «B»

Матчи

Финальный этап 
В итоговой таблице учитывались результаты предварительного этапа. Игрались матчи (дома и в гостях) только с командами другой группы предварительного этапа.

За 1 — 10 места

Матчи

За 11 — 22 места

Матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1961
1961